stóg, kopiec (lub sterta) – struktura danych w informatyce
 stóg – pojęcie z zakresu rolnictwa
 Stóg, Stoh – szczyt w Górach Czywczyńskich
 Stóg, Stoh – szczyt w Małej Fatrze
 Stóg – urzędowa nazwa szczytu w Górach Izerskich, który potocznie zwany jest Stóg Izerski